Lucha Reyes es el nombre artístico de dos populares cantantes latinoamericanas:

 María de la Luz Flores Aceves (1906-1944), cantante mexicana, también conocida como «La Reina de la Canción» y «La Reina del Mariachi».
 Lucila Justina Sarcines Reyes (1936-1973), cantante peruana, también conocida por los seudónimos «La Morena de Oro del Perú».